Dehesa steht für:
 Dehesa, spanische Bezeichnung für beweidete Eichenhaine (Hutewälder)
 Dehesa (Kalifornien), Ort in Kalifornien

Personen:
 Germán Dehesa (1944–2010), mexikanischer Schriftsteller